Gore  – ósmy album studyjny amerykańskiego zespołu Deftones. Trzy tygodnie po ukazaniu się płyty na rynku, wydawnictwo znalazło się na 2. miejscu głównego amerykańskiego zestawienia, Billboard 200.

Lista utworów

Twórcy 
 Abe Cunningham − perkusja
 Stephen Carpenter − gitara
 Frank Delgado − sample, keyboard
 Chino Moreno − śpiew, gitara
 Sergio Vega − gitara basowa

Przypisy 

Albumy Deftones
Albumy muzyczne wydane w roku 2016
Albumy Reprise Records